Біле́цький — українське і польське () прізвище. Жіноча форма — Білецька.

Поширеність прізвища в Україні 
598-е за поширеністю в Україні. Є 5 755 осіб із таким прізвищем. За густиною населення найчастіше зустрічається на Буковині (1 на 3 233 жителів). Із них проживають у:
 Києві — 394;
 Харкові — 228;
 Львові — 137.

Відомі люди 

 Білецький Анатолій Якович (1939) — фахівець у галузі радіоелектроніки, доктор технічних наук, професор
 Білецький Андрій — український іконописець
 Білецький Андрій — козак 1-ї сотні полку Чорних запорожців Армії УНР
 Білецький Андрій Євгенович — беззмінний Командир Організації «Патріот України» та Головний провідник Соціал-Національної Асамблеї, ідеолог соціал-націоналізму; підполковник МВС України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Андрій Михайлович (1847—1927) — церковний діяч УГКЦ
 Білецький Андрій Олександрович (1911—1995) — український мовознавець, доктор філологічних наук
 Білецький Антон Остапович (1914) — діяч української еміграції і робітничого руху Канади
 Білецький Борис Максимович (1889—1969) — педагог, директор Луцької української гімназії
 Білецький Валентин Леонідович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Василь (1856—1931) — український культурно-освітній діяч
 Білецький Василь (1857—1931) — український педагог, громадсько-освітній діяч
 Білецький Василь Іванович (1935—2000) — лікар-терапевт, доктор медичних наук
 Білецький Веніамін Якович (1907 — 1994) — фахівець у галузі механіки, доктор технічних наук
 Білецький Віталій Володимирович (15.10.1974, м. Вільнянськ) — український вчений, психолог і філософ, кандидат філософських наук, доцент
 Білецький Володимир Миколайович (1953) — інженер електронно-обчислювальної техніки, доктор технічних наук
 Білецький Володимир Стефанович (1950) — український вчений у галузі гірництва, доктор технічних наук
 Білецький Дмитро Матвійович (1915—1989) — український літературознавець, доктор філологічних наук
 Білецький Дмитро Юрійович (1987—2014) — молодший сержант (посмертно) Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Євген Миколайович (зоолог) (1935) — український зоолог, доктор біологічних наук
 Білецький Євген Миколайович (генерал) (1870—1945) — генерал-хорунжий Армії УНР
 Білецький Євген Тимофійович (1865-після 1944) — український військовий діяч, генерал-хорунжий Армії УНР
 Білецький Іван (невідомо — 1788) — військовий осавул, кошовий отаман запорозького козацтва Олешківської Січі та Нової Січі
 Білецький Іван Іванович (близько 1850 — 1936) — український ґрунтознавець, педагог
 Білецький Іван Омелькович (1898—1921) — вояк Армії УНР, Герой Базару.
 Білецький Іван Юрійович (? — 2022) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Ігор Валентинович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Ігор Вікентійович (1950) — український живописець, художник театру
 Білецький Ієремія — київський майстер художнього лиття та золотар
 Білецький Йосип Андрійович (1780—1841) — український іконописець
 Білецький Леонід Тимофійович (1882—1955) — український літературознавець
 Білецький Максим Андрійович (1980) — український футболіст
 Білецький Мефодій Йосипович — український іконописець.
 Білецький Микола Миколайович (1949) — український фізик-теоретик, доктор фізико-математичних наук
 Білецький Микола Сергійович (1910—1977) — український актор
 Білецький Микола Федорович (1851—1882) — український зоолог і фізіолог
 Білецький Михайло Іванович (1935) — український математик, політолог, один із «підписантів» листа 139
 Білецький Михайло Семенович (1910 — 1998) — український письменник-гуморист
 Білецький Олександр Іванович (1884 — 1961) — український літературознавець
 Олекса Білецький — кошовий отаман запорозького козацтва 1759—1760
 Білецький Петро Михайлович (1897—1988) — український учений-агроном
 Білецький Платон Олександрович (1922 — 1998) — український живописець і мистецтвознавець
 Білецький Семен Віссаріонович (1943) — лікар-кардіолог, доктор медичних наук
 Білецький Спиридон Максимович — полковник Армії УНР, віце-консул у Галаці.
 Білецький Степан Петрович (1873—1918) — російський державний діяч, сенатор.
 Білецький Федір Григорович (1879 — 1967) — український фахівець у галузі рослинництва
 Білецький Фелікс Мар'янович (1927—1994) — український літературознавець, доктор філологічних наук
 Білецький Юрій Євгенійович (? — 2022) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Білецький Юрій Сергійович (1940) — фахівець у галузі електромеханіки, доктор технічних наук
 Білецький-Носенко Павло Павлович (1774—1856) — український письменник і педагог
 Ян Білецький — шляхтич, герой однойменної поеми Юліуша Словацького

Див. також 
 Білецька
 Білецькі
 Білоцький (прізвище)
 Белецький
 Білицький
 Білецька

 Географія:
 Білецька сільська рада (Тернопільський район)
 Білецьківка
 Білецьківські плавні
 Білицьке

Примітки